Termin H2 formirajuća hidrogenaza) ima više značenja.
 Hidrogenaza (akceptor), enzim
 Feredoksin hidrogenaza, enzim